

Населені пункти та їхні частини

 Дембінець — село в гміні Мурув Опольського повіту Опольського воєводства
 Дембінець — село в гміні Марґонін Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Дембінець — частина села Желіслав у гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Дембінець — частина села Льґота-Велика в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Дембінець — частина села Медзьно в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства

Примітки